Би́лер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Билер, Альфред (1923—2013) — швейцарский хоккеист.
 Билер, Бруно (1888—1966) — немецкий военачальник.
 Билер, Кристоф (род. 1977) — австрийский двоеборец.
 Билер, Людвиг (1906—1981) — ирландский учёный.
 Билер, Паскаль (род. 1986) — немецкий футболист.
 Билер, Эрнест (1863—1948) — швейцарский художник и иллюстратор.

См. также 
 Бьелер, Клаудио Даниэль (род. 1984) — аргентинский футболист.